Ву́лиця Архи́пенка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олександра Архипенка — вулиця у столиці України місті Києві;
 Вулиця Архипенка — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Архипенка — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей